Seria GP3 – sezon 2015 – szósty sezon w historii serii GP3. Sezon rozpoczął się 9 maja na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya, a zakończył 29 listopada na Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Esteban Ocon, a wśród zespołów – francuska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Zmiany

Zespoły 
 W związku z bankructwem zespołu Marussia F1 Team, również kierownictwo zespołu GP3 zdecydowało o wycofaniu się z mistrzostw.
 Po nieudanym sezonie kierownictwo ekipy Hilmer Motorsport zdecydowało się na wycofanie z GP3 i skupienie jedynie na serii GP2. Do stawki w sezonie 2015 dołączył inny zespół GP2 Campos Racing, który w swojej długoletniej historii nie zaliczył nigdy wcześnie startów w GP3.

Kierowcy

Ubiegłoroczni 
 Alex Lynn (mistrz): Carlin → DAMS (Seria GP2)
 Dean Stoneman (wicemistrz): Koiranen GP → DAMS (Formuła Renault 3.5)
 Emil Bernstorff (5. miejsce): Carlin → Arden International
 Nick Yelloly (6. miejsce): Status GP → Jota Sport (European Le Mans Series)
 Dino Zamparelli (7. miejsce): ART Grand Prix → Brytyjski Puchar Porsche Carrera
 Jann Mardenborough (9. miejsce): Arden International → Carlin
 Patric Niederhauser (10. miejsce): Arden International → Raton Racin (Lamborghini Super Trofeo Europe)
 Alex Fontana (11. miejsce): ART Grand Prix → Status Grand Prix
 Robert Vișoiu (13. miejsce): Arden International → Rapax (Seria GP2)
 Kevin Ceccon (15. miejsce): Jenzer Motorsport → Arden International
 Alfonso Celis (21. miejsce): Status Grand Prix → ART Grand Prix
 Santiago Urrutia (23. miejsce): Koiranen GP → Team Pelfrey (Pro Mazda Championship)
 Adderly Fong (24. miejsce): Jenzer Motorsport → Koiranen GP
 Mitchell Gilbert (26. miejsce): Trident → Carlin
 Beitske Visser (27. miejsce): Hilmer Motorsport → Trident
 Ling Kang (28. miejsce): Trident → kfzteile24 Mücke Motorsport (Europejska Formuła 3)
 Christopher Höher (36. miejsce): Jenzer Motorsport → Campos Racing

Debiutanci 
 Esteban Ocon (mistrz Europejskiej Formule 3): Prema Powerteam → ART Grand Prix
 Sandy Stuvik (mistrz Euroformula Open Championship): RP Motorsport → Status Grand Prix
 Antonio Fuoco (5. miejsce w Europejskiej Formule 3): Prema Powerteam → Carlin
 Artur Janosz (wicemistrz Euroformula Open Championship): RP Motorsport → Trident
 Alex Palou (3. miejsce w Euroformula Open Championship): Campos Racing → Campos Racing
 Matewos Isaakian (3 miejsce w Alpejskiej Formule Renault 2.0): JD Motorsport → Koiranen GP
 Seb Morris (3. miejsce w Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0)  Fortec Motorsports → Status Grand Prix
 Luca Ghiotto (17. miejsce w Formule Renault 3.5): International Draco Racing → Trident
 Matt Parry (11. miejsce w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0): Fortec Motorsports → Koiranen GP
 Ralph Boschung (7. miejsce w ADAC Formel Masters): Lotus → Jenzer Motorsport
 Oscar Andrés Tunjo (22. miejsce w Formule Renault 3.5): Pons Racing → Trident
 Michele Beretta (28. miejsce w Europejskiej Formule 3): EuroInternational → Trident
 Aleksander Bosak (11 miejsce w Alpejskiej Formule Renault 2.0): Prema Powerteam → Arden International
 Zajd Aszkanani (mistrz 2014 Porsche GT3 Cup Challenge Middle East) → Campos Racing
 Brandon Maïsano (mistrz Trofeum Włoskiej Formuły 4): Prema Powerteam → Campos Racing
 Amaury Bonduel Karting → Trident

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Samin Gómez Briceno (20. miejsce w Auto GP): Zele Racing → Campos Racing

Zmiany w trakcie sezonu 
 Campos Racing: Samin Gómez Briceno → Christopher Höher
 Campos Racing: Christopher Höher → Samin Gómez Briceno
 Trident: Óscar Tunjo → Beitske Visser
 Campos Racing: Samin Gómez Briceno → Brandon Maïsano
 Trident: Beitske Visser → Amaury Bonduel
 Campos Racing: Brandon Maïsano → Konstantin Tierieszczenko
 Trident: Amaury Bonduel → Michele Beretta
 Koiranen GP: Adderly Fong → Matewos Isaakian
 Carlin: Jann Mardenborough → Adderly Fong

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 na sezon 2015 został potwierdzony 5 grudnia 2013 roku. Składa się z dziewięciu rund. Wyścig w Niemczech został zastąpiony rundą w Bahrajnie.

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2015 w GP3